Bliźniak – inna nazwa jeziora Chłop (Pojezierze Myśliborskie)
 u ssaków → zob. ciąża bliźniacza
 nazwa relacji rodzinnej → zob. rodzeństwo
 w architekturze dom bliźniaczy → zob. typologia architektury mieszkaniowej
 Bliźniak – singiel zespołu Maanam wydany w 2001 roku
 Bliźniak – thriller akcji produkcji amerykańskiej z 2019